Смотритель маяка — человек, обеспечивающий функционирование и исправность маяка.
 «Смотритель маяка» — российский детективный сериал.

См. также 
 «Смотрители маяка» — фильм Жана Гремийона 1929 года.